Дя́дя — брат отца (дядя по отцу) или матери (дядя по матери), а также муж тёти. Другими словами, дядя (дядька) — мужчина по отношению к детям своего брата или сестры, а также к детям брата или сестры своей жены.

Обратное отношение — родные племянник и племянница, то есть если мужчина приходится кому-то дядей, то те, в свою очередь, приходятся ему племянниками или племянницами.

Двоюродный дядя — двоюродный брат отца или матери или муж двоюродной тёти. Обратные отношения, соответственно, — двоюродные племянники и племянницы.

Другое значение слова «дядя» («дядька») (простонародное, шутливое и/или используемое в детской речи слово) — взрослый мужчина.
Например,

Скажи-ка, дядя, ведь недаром
Москва, спалённая пожаром,
Французу отдана?

См. также 

 Родственные отношения
 Авункулат
 Дядька
 «Дядя Ваня» — пьеса А. П. Чехова.

Ссылки 
 Степени родства и степени свойства
 

Родственные отношения